Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Grand Prix Hassan II 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 9. April 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF, 137 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Casablanca